Clear Linux o también llamado Clear Linux OS es una distribución Linux desarrollada y mantenida por Intel, y optimizada para microprocesadores de la misma marca, con un énfasis en cuanto a la seguridad y rendimiento. Sus optimizaciones también afecta a los sistemas AMD. Clear Linux tiene un formato de desarrollo con un modelo de liberación continua. Cabe destacar además que la distribución está diseñada principalmente para profesionales del rubro del DevOps, Computación en la nube, desarrollo de inteligencia artificial y virtualización.

Historia 
En el 2015, Intel introdujo Clear Linux en el OpenStack Summit del 2015, en Vancouver inicialmente esté fue limitado a lo que es el almacenamiento en la nube. En mayo del 2019, Clear Linux lanzó un nuevo instalador de escritorio y un foro de ayuda.

Clear Linux está disponible vía Microsoft Azure marketplace, y en Amazon Web Services marketplace.

Referencias

Distribuciones Linux